

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Joseph Seipelt, (1787-1847), compositeur et chef de chœur autrichien ;
 Friedrich Seipelt, (1915-1981), arbitre autrichien de football ;

Homonymie
Homonymie de patronyme